Гапа Ольга Євстахівна (* 1965) — українська акторка, режисерка, письменниця, член НСТДУ, заслужена артистка України (2001), народна артистка України (2020).

 Гапа — річка в Україні, у межах Любомльського району Волинської області.